Americana/Folk Albums — музыкальный хит-парад журнала Billboard, отражающий популярность альбомов в жанрах американа и фолк.

Впервые хит-парад вышел 5 декабря 2009 года под названием Folk Albums и состоял из 15 позиций, 10 из которых публиковались на официальном сайте Billboard. Чарт изначально освещал фолк-релизы и прочие близкие по стилистике работы, опирающиеся на традиционное и акустическое звучание. Первым альбомом, возглавившим данный чарт, стал рождественский проект Боба Дилана Christmas in the Heart. 

24 мая 2016 года чарт переименован в Americana/Folk Albums, расширен до 25 позиций и стал охватывать американу (особенно с влиянием кантри и рока), фолк и прочие традиционалистские и акустически работы. По сообщению Billboard, основное внимание в хит-параде теперь отводится американе, которая ранее по факту уже занимала в нём значительное место. Первый хит-парад по новым критериям вышел 4 июня 2016 года во главе с альбомом Криса Стэплтона Traveller.

Список альбомов № 1

2009

2010

2011

Примечания 

Чарты Billboard
Хит-парады США
Появились в 2009 году в США